Ел Седралито има више значења:

 Ел Седралито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Седралито (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Седралито (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику